Mount Agamemnon kan syfta på följande:
 Mount Agamemnon, Antarktis, berg i Antarktis
 Mount Agamemnon, Western Australia, berg i Australien